Kamina bezeichnet:
 Kamina (Volk), ein nordamerikanisches Indianervolk

Orte:
 ein Provinzhauptort in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Kamina (Kongo)
 ein Ort in Togo, siehe Kamina (Togo)
 ein Ort in Papua-Neuguinea, siehe Kamina (Papua-Neuguinea)

Siehe auch:
 Camina
 Funkstation Kamina
 Kamienna